Smirnov steht für:

 die englische Transkription des russischen Familiennamens Smirnow – zu Namensträgern siehe dort
 Dorsa Smirnov, ein Höhenrücken des Erdmondes
 Smirnov Peak, Berg im Königin-Maud-Land in Antarktika

Siehe auch:
 Smirnoff
 Smirnova
 Smirnovs
 Smyrnow